Svetovna jakostna snooker lestvica 2002/03: svetovna jakostna snooker lestvica, na kateri je najboljših 32 igralcev v sezoni 2002/03.

Zunanje povezave
 Snooker arhiv Chrisa Turnerja: svetovna lestvica (2000/01 - 2009/10) 
 WWW Snooker: svetovna lestvica 2002/03 

2002/03
2002 v snookerju
2003 v snookerju